Rote Krone steht für:

 Die rote Krone, Kurzgeschichte von Michail Bulgakow (1922)
 Rote Krone des Nordens, altägyptische Krone